Остапівська сільська рада — орган місцевого самоврядування в Україні.

 Остапівська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Лугинський район
 Остапівська сільська рада — Полтавська область, Лубенський район
 Остапівська сільська рада — Полтавська область, Миргородський район
 Остапівська сільська рада — Черкаська область, Драбівський район
 Остапівська сільська рада — Чернігівська область, Варвинський район